Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) е четвъртият албум на Мерилин Менсън.

Песни 
 GodEatGod – 2:34
 The Love Song – 3:16
 The Fight Song – 2:55
 Disposable Teens – 3:01
 Target Audience (Narcissus Narcosis) – 4:18
 President Dead – 3:13
 In the Shadow of the Valley of Death – 4:09
 Cruci-Fiction in Space – 4:56
 A Place in the Dirt – 3:37
 The Nobodies – 3:35
 The Death Song – 3:29
 Lamb of God – 4:39
 Born Again – 3:20
 Burning Flag – 3:21
 Coma Black – 5:58
 Valentine's Day – 3:31
 The Fall of Adam – 2:34
 King Kill 33° – 2:18
 Count to Six and Die – 3:24
  The Nobodies (Acoustic Version) – 3:33 (бонус трак за Япония и Великобритания) (5, Менсън)
  Mechanical Animals (Live) (бонус трак за Япония)

Концептуално разделяне 
Всички текстове на Мерилин Менсън!

A: In the Shadow 
 GodEatGod – 2:34 (Месън)
 The Love Song – 3:16 (Рамирез, 5)
 The Fight Song – 2:55 (5)
 Disposable Teens – 3:01 (5, Рамирез)

D: The Androgyne 
  Target Audience (Narcissus Narcosis) – 4:18 (Рамирез, 5)
  President Dead – 3:13 (Рамирез, 5, Гейси)
  In the Shadow of the Valley of Death – 4:09 (Рамирез, 5)
  Cruci-Fiction in Space – 4:56 (Рамирез, 5, Гейси)
  A Place in the Dirt – 3:37 (5)

A: Of Red Earth 
  The Nobodies – 3:35 (5, Менсън)
  The Death Song – 3:29 (5, Менсън)
  Lamb of God – 4:39 (Рамирез)
  Born Again – 3:20 (Рамирез, 5)
  Burning Flag – 3:21 (Рамирез, 5)

M: The Fallen 
  Coma Black– 5:58 (Менсън, 5, Рамирез)
  Valentine's Day – 3:31 (Рамирез, Менсън)
  The Fall of Adam – 2:34 (Рамирез, 5)
  King Kill 33° – 2:18 (Рамирез)
  Count to Six and Die (the vacuum of infinite space encompassing) – 3:24 (5)
  The Nobodies (Acoustic Version) – 3:33 (бонус трак за Япония и Великобритания) (5, Менсън)
  Mechanical Animals (Live) (бонус трак за Япония)

Сингли 
 Disposable Teens – 7 ноември 2000
 The Fight Song – 2 февруари 2001
 The Nobodies – 6 октомври 2001

Албуми на Мерилин Менсън
Музикални албуми от 2000 година